El Torneig de Kitzbühel 2009 o també anomenat Interwetten Austrian Open Kitzbühel 2009 és una competició tennística jugat sobre terra batuda. És la 29a edició del torneig i forma part de les Series 250 de la ATP. Es juga al Tennis stadium Kitzbühel a Kitzbühel, Àustria entre el 16 i el 23 de maig del 2009.

Quadre masculí 

2009
ATP World Tour 2009